A History of Violence kan syfta på:

 A History of Violence (bok) – en serieroman från 1997 av John Wagner och Vince Locke
 A History of Violence (film) – en amerikansk film från 2005 i regi av David Cronenberg
 A History of Violence (musikalbum) – ett studioalbum från 2008 av Jedi Mind Tricks